Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Brandon”
 Pierwszy HMCS „Brandon” (K149) był korwetą typu Flower, która służyła w Royal Canadian Navy w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Brandon” (MM 710) jest okrętem ochrony wybrzeża typu Kingston. Został wcielony do służby w 1999 roku. Nadal pozostaje w służbie (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Brandon